Sezon 1996 był 6. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniło Dynama Mińsk.

Tabela końcowa 

1 jako zdobywca Pucharu Białorusi

Najlepsi strzelcy 
34 gole
 Andrej Hlebasolau (Biełszyna Bobrujsk)

23 gole
 Uładzimier Makouski (Dynama Mińsk)

20 goli
 Alaksandr Wiażewicz (FK Mołodeczno)

14 goli
 Siarhiej Jaromka (MPKC Mozyrz)

13 goli
 Alaksandar Kulczy (MPKC Mozyrz)

12 goli
 Wital Kiriłka (Dynama Brześć)
 Uładzimier Sołoduchin (Dniapro Mohylew)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
Białoruś w XX wieku